Ле-Монасте́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Восточный Родез. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12146.

Коммуна расположена приблизительно в 510 км к югу от Парижа, в 125 км северо-восточнее Тулузы, в 1 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2100 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1392 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1088 были экономически активными, 304 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 76,9 %). Из 1088 активных работали 1053 человека (541 мужчина и 512 женщин), безработных было 35 (9 мужчин и 26 женщин). Среди 304 неактивных 132 человека были учениками или студентами, 115 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон